Ołtarz Papieski – Jasna Góra, 1983 – ołtarz papieski uświetniający główne uroczystości II Podróży Apostolskiej Jana Pawła II do Polski związane z Jubileuszem 600-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Pierwotnie miał powstać w 1982 roku – roku jubileuszu, jednakże na skutek wprowadzonego stanu wojennego, ówczesne władze uniemożliwiły przyjazd papieża na obchody, wydając zgodę dopiero rok później.

Projekt 
Autorem projektu został inż. arch. Janusz Tofil. Uzgodniona z oo. Paulinami koncepcja ołtarza wpisanego w mury wałów obronnych oraz ścianę bazyliki klasztoru przedstawiała sześć świec z rozświetlonymi głowicami w kształcie nimbusów, nawiązujących do sześciu wieków obecności Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, a także do tradycji liturgicznej związanej z uroczyście celebrowanymi mszami. Każdej świecy przypisane zostało historyczne godło z białym orłem, począwszy od orła piastowskiego z czasów panowania Przemysława II, poprzez orła Jagiellonów, orła ks. Janusza Mazowieckiego, orła książąt śląskich, orła Legionów Polskich, aż do ówczesnego orła z godła Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wejście bezpośrednio z placu przed klasztorem, poprzez kilka poziomów schodów znajdowało się na osi ołtarza umieszczonego na wałach. Całość kompozycji przestrzennej wieńczył w szczytowej ścianie bazyliki siedmiometrowy krzyż w kształcie kotwicy, będący aktualnym i czytelnym znakiem rodzącej się „Solidarności” oraz nadziei na zmianę ówczesnej sytuacji Polaków, żyjących w zapaści ekonomicznej, których wciąż dokuczliwie poddawano represjom oraz ograniczono swobody obywatelskie. Symbolika Krzyż-Kotwicy wzbudziła sprzeciw ówczesnych władz komunistycznych, które bezskutecznie nakazały usunięcie tego elementu ołtarza.

Realizacja 
Koordynatorem prac z ramienia zakonu paulinów został o. Sarto Goliński. Autorem konstrukcji zadaszenia Ołtarza Papieskiego był inż. Andrzej Gieros. Wizualnie lekkie zadaszenie tworzyła konstrukcja stalowa z powłoką z impregnowanej tkaniny balonowej, darem Wytwórni Balonów w Częstochowie. Elementy dekoracyjne drewniane oraz schody wykonane zostały w zakładzie stolarskim pod kierunkiem Władysława Kurpiosa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Ołtarz Papieski – Jasna Góra, 1983

Jasna Góra
Jan Paweł II
Architektura sakralna
Liturgia katolicka